Stefan Hula (1947) – combinatista nordico polacco
 Stefan Hula (1986) – saltatore con gli sci polacco, figlio del precedente